Śrutwa ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Śrutwa (* 1940), polnischer römisch-katholischer Bischof
 Mariusz Śrutwa (* 1971), polnischer Fußballspieler